Рома́н Фили́ппов:
 Филиппов, Роман Сергеевич (1936—1992) — советский актёр.
 Филиппов, Роман Юрьевич (род. 1976) — российский поэт, музыкант, бард. См. также 
 Филипов, Роман Николаевич (1984—2018) — российский военный лётчик, Герой Российской Федерации (посмертно).